Hişgədərə – centro abitato del distretto di Masallı, in Azerbaigian
 Hişgədərə – centro abitato del distretto di Siyəzən, in Azerbaigian